Joseffy, Josephi bzw. Josephy ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin M. Josephy junior (1915–2005), US-amerikanischer Journalist, Historiker und Bürgerrechtler
Carl Josephy (1859–1906), Schweizer Lehrer und Dichter
 Cliff Josephy (* 1966), US-amerikanischer Pokerspieler
 Edith Josephy (1899–1942), deutsche Chemikerin
 Elisabeth Josephi (1888–1986), deutsche Autorin
 Gustav Josephy (1855–1918), österreichisch-schlesischer Maschinenfabrikant
Hedwig Josephi (1884–1969), deutsche Malerin
 Josef Josephi (1852–1920), österreichischer Operettensänger
 Josephine Joseffy, (auch Josefine Josephi; 1870–nach 1926), österreichische Schauspielerin
 Rafael Joseffy (1852–1915), ungarischer Pianist und Musikpädagoge
 Walter Josephi (1874–1945), deutscher Kunsthistoriker, Museologe und Museumsdirektor
 Wilhelm Josephi (1763–1845), deutscher Professor für Medizin, Chirurg und Geburtshelfer

Siehe auch: Josefitag